Pilocarpus är ett släkte av vinruteväxter. Pilocarpus ingår i familjen vinruteväxter. 

Släktet utgörs av små träd eller buskar med enkla eller parbladiga ofta läderartade blad, små gröna eller röda blommor i långa, terminala eller axillära ax eller klasar och klyvfrukt, bildad av 4-5 flrukblad vart och ett öppnande sig mussellikt på längden och innehållande ett frö. De förekommer i tropiska Amerika.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinruteväxter
Pilocarpus